Tatari (spin), een geslacht van spinnen uit de familie springspinnen (Salticidae)
Tatari (Tallinn), een wijk in Tallinn, de hoofdstad van Estland